Jito o Jitō puede referirse a:

Personas 
 Emperatriz Jitō (645 – 703), cuadragésima primera emperatriz del Japón.
 Jito Kok (n. 1994), jugador de baloncesto holandés. 
 Mata Jito, esposa de Guru Gobind Singh]

Otros 
 Jito o Jitō, alto cargo feudal japonés para administrar un territorio.
 Jito, en la fundición de metal, agujero por donde cae el metal en la matriz, y el canal por donde corre.
 Jito, especie de manzano del Brasil.